

Талликуль — присілок, Благоварський район, Башкортостан
 Талликуль — присілок, Шаранський район, Башкортостан